Лев Никола́евич Кузнецо́в (14 октября 1929 — 23 августа 1987) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в селе Апраксино Больше-Болдинского района. Член ВКП(б).

С 1951 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.
В 1951—1987 гг. :
 зоотехник фермы, старший зоотехник, директор совхоза «Красноорловский» Армизонского района Тюменской области,
 начальник управления совхозов, директор треста совхозов областного управления сельского хозяйства,
 заместитель председателя Тюменского облисполкома,
 1-й заместитель председателя Тюменского облисполкома,
 начальник областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов облсовета депутатов трудящихся,
 заместитель председателя исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся,
 секретарь Тюменского обкома КПСС,
 председатель Тюменского облисполкома,
 заместитель министра сельского хозяйства СССР,
 заместитель председателя государственного агропромышленного комитета СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Умер в августе 1987 года.

Ссылки 
 Кузнецов

Примечания 

Председатели Тюменского облисполкома
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Секретари Тюменского обкома КПСС
Директора совхозов
Зоотехники
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС